А́струп () — фамилия. Известные носители:
 Аструп, Николай (1880—1928) — норвежский художник.
 Аструп, Торвальд (1876—1940) — норвежский архитектор.
 Аструп, Эйвин (1871—1895) — норвежский полярный исследователь и этнограф.